Craig Gardner (Solihull, 25 de novembro de 1986) é um ex-futebolista inglês que atuava como volante.

Ligações externas

 

Futebolistas da Inglaterra
Futebolistas do Aston Villa F.C.
Futebolistas do Sunderland A.F.C.
Futebolistas do Birmingham City F.C.
Futebolistas do West Bromwich Albion F.C.